Název Vrchovina má více sídel:
 Vrchovina (Nová Paka), část města Nová Paka v okrese Jičín
 Vrchovina (Sychrov), část obce Sychrov v okrese Liberec
 Vrchovina (Skořenice), osada u města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí

A také jedna hora:
 Vrchovina (České středohoří) (677 m)

Vrchovina je i pojmenování typu georeliéfu

Související články 
 Vysočina (rozcestník)
 Vrchoviny, část města Nové Město nad Metují v okrese Náchod

Externí odkazy